Клуж:
 Клуж — жудец в Румынии.
 Клуж — название города Клуж-Напока до 1974 года.
  — аэропорт, обслуживающий город Клуж-Напока.
 «ЧФР Клуж» — румынский футбольный клуб из города Клуж-Напока.
 «Клуж Арена» — стадион в городе Клуж-Напока.